Аркадий Андреевич Фабричников (1924 — 2001) — деятель советских спецслужб и педагог, генерал-майор госбезопасности, профессор Академии ФСБ России.

Биография 
Родился 28 ноября 1924 года в Москве.

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны А. А. Фабричников начал работать на строительстве оборонительных сооружений в окрестностях города Рославль Смоленской области. С ноября 1941 года работал на Московском заводе «Машинострой», затем токарем на обточке корпусов снарядов и слесарем по ремонту приспособлений для станков на Московском электромеханическом заводе.

С 1942 года призван в ряды  РККА, добровольцем был отправлен на фронт. С 1943 года после окончания Тульского пулемётного училища служил командиром взвода в 243-й стрелковой дивизии, воевал на Воронежском и Юго-Западном фронтах. А. А. Фабричников принимал участие в освобождении Донбасса, в боях под Павлоградом. 13 сентября 1943 года был тяжело ранен в бою и до середины января 1944 года находился на излечении. 

До  1945 года командовал стрелковым и учебным взводом 52-го стрелкового полка 252-й запасной стрелковой дивизии Харьковского военного округа.

С 1945 года направлен на работу в органы госбезопасности: с 1945 по 1946 годы учился в Свердловской школе ГУКР «СМЕРШ». С 1946 года работал в ПГУ МГБ СССР. С 1948 по 1952 годы находился в загранкомандировке в Словакии, по линии внешней контрразведки, занимался работой по эмиграции и контрразведывательным обслуживанием советской колонии. В 1952 году экстерном сдал экзамены за десятый класс средней школы и поступил на заочное отделение факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. C 1954 по 1959 годы работал в Аппарате уполномоченного МВД—КГБ в Германии, занимался борьбой с подрывными националистическими центрами, в частности работал по радиостанциям «Свобода» и «Свободная Европа». Выезжал в ФРГ, Западный Берлин, Австрию, Польшу, Чехословакию. 

С 1959 года работал в центральном аппарате внешней разведки и контрразведки: заместитель начальника Службы №2 (внешняя контрразведка) ПГУ КГБ при СМ СССР. 
С 1974 по 1976 годы — начальник 14-го отдела (оперативная работа против иностранных спецслужб) Второго Главного управления КГБ при СМ СССР. С 1976 по 1986 годы —
начальник Управления «А»  и заместитель начальника Второго Главного управления КГБ СССР.

С 1986 по 1991 годы — начальник кафедры контрразведывательного искусства ВКШ КГБ имени Ф. Э. Дзержинского, имел учёное звание доцент. С 1992 по 2001 годы — профессор Академии ФСБ России. 

Умер в 2001 году в Москве.

Награды 

 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени
 Два Ордена Красной Звезды
 Три  Медали «За боевые заслуги»  
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Лубянка: отечественные спецслужбы вчера, сегодня, завтра : историко-публицистический альманах / Издательский дом «Лубянка». Учредитель и издатель: «Клуб ветеранов госбезопасности». — : Вып. 4. — 2006. — 274 с.

Выпускники факультета журналистики МГУ
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Преподаватели Академии ФСБ
Сотрудники КГБ СССР